Le terme de pierre debout peut faire référence :
 à un menhir sur la commune d'Aviré en Maine-et-Loire ;
 au Menhir des Demoiselles sur la commune de Colombiers-sur-Seulles dans le département du Calvados ;
 à la Pierre debout sur la commune de Reviers dans le département du Calvados ;
 aux pierres debout ou men zao, des murs construits en pierres de grande taille disposées verticalement, fréquentes dans le sud de la Cornouaille